Egid Verhelst ook wel Egidus en Verelst (Antwerpen, 1696 - 1749) was een Zuid-Nederlands beeldhouwer.

Biografie
Hij was achtereenvolgens werkzaam in Antwerpen (1711-1718), München (1724) en Augsburg (1738-1749).

Zuid-Nederlands beeldhouwer (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 18e eeuw
18e-eeuws kunstenaar